I nutrienti, inorganici, alla base del metabolismo di ogni essere vivente noto, soli indispensabili per molti organismi autotrofi
 I nutrienti, in generale, alla base del metabolismo di ogni essere vivente, autotrofo (chemio o foto) ed eterotrofo.